The Dust of Retreat é o primeiro álbum lançado por Margot & the Nuclear So and So's originalmente pela Standard Recording Company. Foi relançado em 28 de março, 2006, juntamente com uma versão mais limpa, pela Artemis Records.

Track listing 
 "A Sea Chanty of Sorts" – 4:27
 "Skeleton Key" – 4:00
 "Vampires in Blue Dresses" – 3:19
 "Quiet as a Mouse" – 4:36
 "Jen Is Bringin' the Drugs" – 2:50
 "Dress Me Like a Clown" – 4:37
 "On a Freezing Chicago Street" – 3:03
 "Paper Kitten Nightmare" – 3:33
 "Barfight Revolution, Power Violence" – 3:30
 "A Light on a Hill" – 3:58
 "Talking in Code" – 3:44
 "Bookworm" – 3:05

Original Standard Recording Track listing 
 "A Sea Chanty of Sorts" – 4:34
 "On a Freezing Chicago Street" – 3:03
 "Vampires in Blue Dresses" – 3:23
 "Quiet as a Mouse" – 4:36
 "Jen Is Bringin' the Drugs" – 2:50
 "Barfight Revolution, Power Violence" – 3:39
 "Dress Me Like a Clown" – 4:37
 "Skeleton Key" – 4:00
 "Paper Kitten Nightmare" – 3:30
 "A Light on a Hill" – 3:47
 "Talking in Code" – 3:48
 "Bookworm" – 3:15

Álbuns de estreia de 2006